

Pessoas
Isabella Fiorentino
Linda Fiorentino

Localidades

Fiorentino

Desambiguações de sobrenomes